Скляр Олександр

Відомі представники 

 Скляр Олександр Сергійович ( 1991) — український футболіст, півзахисник «Ворскли».
 Скляр Олександр Сергійович ( 1988) — Казахстанський плавець.
 Скляр Олександр Феліксович ( 1958) — радянський і російський музикант, автор пісень, радіоведучий, актор. Засновник і лідер групи «Ва-БанкЪ».

Примітки 

Сторінки зі списками однофамільців-тезок